Hyaenodon (Хијаенодон — „хијенски зуб”) је изумрли род плаценталних сисара, из изумрлог племена Hyaenodontini, унутар изумрле потпородице Hyaenodontinae и изумрле породице Hyaenodontidae, који је у периоду од средњег еоцена до раног миоцена настањивао подручје Европе, Азије и Сјеверне Америке.

Етимологија назива

Опис 
Представници рода Hyaenodon су посједовали масивне дугачке лобање са дугом издуженом њушком и јаким вилицама које су им омогићавале јак угриз, на што указују и подручја на лобањама за која су била причвршћени велики и јаки мишићи вилица. Омјер величине главе и мозга у поређењу са тјелом код ови сисара, када се упореди са звијерима, је доста другачији. Док су им главе биле доста велике, мозгови су им били мали. Чуло мириса је био јако изражен код ови сисара, као и чуло слуха.<ref>Xiaoke Yan, Juliana M. Base, Matthew R. Borths and Andrew A. Farke (2018.) "Anatomy of the malleus and ectotympanic in Hyaenodon mustelinus (Mammalia, Hyaenodonta)", in "The Society of Vertebrate Paleontology 78th annual meeting"</ref> Врат им је био кратак и посједовао је издужене наставке тјела пршљена, који су били присутни и на грудним пршљеновима. На ове издужене наставке су били причвршћени јаки мишићи чија се улога огледа у ношењу и преношењу тежине главе на тјело. Тјело им је било дуго и робусно, а реп им је био дуг. Ноге су им биле витке грађе и прилагођене за кретање по сухом и тврдом тлу. Ове врсте сисара су се кретале дигитиградно.

Највећа знана врста из рода Hyaenodon је била Hyaenodon gigas, која је била дужине око 3 m, висине у раменима од 1,4 m и тежине од 500 kg, а лобања јој је била дужине 50 cm. Достизала је величину одраслог тигра или чак нешто веће димензије. Врсте Hyaenodon microdon и Hyaenodon pumilus су достизале величину куне златице, врста Hyaenodon chunkhtensis је достизала величину домаће мачке, Hyaenodon raineyi величину сиве лисице, Hyaenodon eminus величину пругасте хијене, Hyaenodon pervagus величину леопарда, а Hyaenodon incertus величину омањег лава. Врста Hyaenodon horridus је достизала величину сивог вука и тежину од 24,93 до 49,233 kg. Лобања ове врсте је достизала дужину од 35 cm, а запремина мозга у лобањи код ове врсте је износила 125 cm3.. Врста Hyaenodon crucians је тежила од 9,14 до 24,8 kg, а запремина мозга у лобањи код ове врсте је износила 47 cm3. Врста Hyaenodon brachyrhynchus је тежила око 17,6 kg, Hyaenodon requieni је око 38,3 kg, Hyaenodon minor је око 7,65 kg, Hyaenodon heberti је око 30,53 kg, Hyaenodon gervaisi је око 50,36 kg, Hyaenodon rossignoli је око 4,48 kg, Hyaenodon dubius је око 23 kg, Hyaenodon exiguus је око 5 kg, Hyaenodon leptorhynchus је око 11 kg, Hyaenodon filholi је око 2 kg, а Hyaenodon mustelinus око 5 kg.

Зубна формула код врсти из овог рода је . Трећи пар горњи кутњака (M3) није присутан у вилицама. Зуби код врсти из овог рода сисара су били више прилагоњени за резање меса и тетива него за дробљење костију. На основу величине очњака је утврђено да је постојао полни диморфизам унутар врсти из овог рода сисара. За разлику од звијери, представници рода Hyaenodon су у току свог одрастања спорије мјењали своје зубе, из млијечних у трајне зубе. Према истраживањима везаним за врсте из овог рода сисара, младунцима је било потребно 3 до 4 године да би им изникли сви зуби, што указује на дугу фазу адолесценције. Такође је утврђено да код сјеверноамерички врста из овог рода је прво ницао први горњи пар преткутњака (P1) прије првог пара горњи кутњака (M1), док је то код европских врсти обрнуто.

 Понашање и палеоекологија 
Врсте из рода Hyaenodon су биле копнени предатори са простора Европе, Азије и Сјеверне Америке, који су се хранили са месом и костима. Ови сисари су ловили свој плијен из засједе заскачући га, али су такође знали да копају земљу у потрази за плијеном или да се хране са лешевима угинулих животиња. Плијен су убијали својим снажним вилицама. Ови сисари нису били прилагођени брзом трчању, нити трчању на велике удаљености. Мањи представници овог рода су се хранили са малим плијеном (малим сисарима, малим птицама, малим гмизавцима, инсектима и сл.) и са јајима, и живјеле су слично као данашње цибетке и куне. Средње велики представници су се хранили са птицама, гмизавцима и малим до средње великим сисарима, и живјеле су слично као данашње лисице, шакали и вукови. Велики представници су се хранили са великим сисарима. Представници врсти из рода Hyaenodon нису живјеле у чопорима већ су водили усамљенички начин живота. Тафономски докази указују да су ове врсте сисара користиле свој измет како би означиле своју храну, тако да је други предатори у околини неби дирали.

Ови сисари су такође долазили у сукоб и са другим предаторима у својој околини, те су знали и да њих убијају и једу. Као примјер овог понашања се може навести лобања врсте Dinictis felina (пронађене на подручју Сјеверне Дакоте) на којој су јасно видљиви трагови угриза који одговарају врсти Hyaenodon horridus. На озљедама се не виде трагови зацјељивања, што указује да је ова животиња била убијена и била плијен ове врсте из рода Hyaenodon.John W. Hoganson and Jeff Person (2011) "Tooth puncture marks on a 30 million year old Dinictis skull.", Geo News, p. 12-17

 Систематика 
 Класификација 

 Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Hyaenodon.
{{clade |style=font-size:85%;line-height:100%;background-color:#E5E4E2;
|grouplabel1={{clade labels
             |label1={{Uline|c=brown| †Cynohyaenodon/Quercytherium група }} |top1=5%
             |label2={{Uline|c=purple| †Leonhardtina група }}                   |top2=16%
             |label3={{Uline|c=yellow| †Eurotherium група }}                    |top3=24%
             |label4={{Uline|c=blue| †Matthodon група }}                        |top4=31%
             |label5={{Uline|c=red| †Oxyaenoides група }}                       |top5=33%
             |label6=                             |top6=42%
             |label7=                          |top7=89%
             }}
|label1= †Hyaenodontidae 
|1={{clade
   |thickness2=2
   |1={{clade
      |thickness3=2 |grouplabel1x=†Cynohyaenodon/Quercytherium група |barbegin1=brown |barend1=brown
      |1=
      |2=†Boritia
      |label3= ?  |state3=dotted
      |3=†Protoproviverra
      }}
   |label2= ?'''  |state2=dotted
   |2=†Praecodens   |3={{clade
      |1={{clade
         |grouplabel1x=†Leonhardtina група'''
         |1=†Leonhardtina |barbegin1=purple |barend1=purple
         |2=†Preregidens         }}
      |2={{clade
         |grouplabel1x=†'Eurotherium група |barbegin1=yellow |barend1=yellow
         |1=
         |2={{clade
            |grouplabel1x=†Matthodon група'            |1=†Matthodon |barbegin1=blue |barend1=blue
            |2= }} }} }} }} }}

 Временска распрострањенст рода Hyaenodon унутар породице Hyaenodontidae 

 У популарној култури 
 У филмовима и серијама 
 У десетој епизоди четврте сезоне документарне серије "Paleoworld" се појављује врста Hyaenodon horridus.
 У трећој епизоди BBC-јеве документарне серије "Шетња са звијерима" се појављују неименована велика врста из рода Hyaenodon. У току епизоде је неколико представника ове врсте покушало да убије тек рођеног младунца врсте Paraceratherium transouralicum. Такође, једна јединка ове неименоване врсте је успјешно убила одраслу јединку врсте Chalicotherium brevirostris.
 У седмој епизоди документарне серије "Prehistoric Predators" се појављује врста Hyaenodon horridus.
 У документарној серији "The World After Dinosaurs" се појављују неименована врста из рода Hyaenodon.
 У шестој епизоди четврте сезоне научнофантастичне серије "Primeval" се појављује чопор неименоване врсте из рода Hyaenodon.

 У књижевности 
 У "Pellucidar" серији романа америчког писца Едгарда Рајс Бароуза се појављују неименована врста из рода Hyaenodon, знана под називом Јалок у романима. Такође, и у "Caspak" трилогији романа овог писца се појављује неименована врста из рода Hyaenodon.
 У роману "Darkwing" канадског дјечјег писца Кенета Опела из 2007. године се појављују неименована врста из рода Hyaenodon.
 У серији кратки научнофантастични прича "Rivers of Time" из 1993. године се појављују неименована врста из рода Hyaenodon.
 У манга серији "Cage of Eden" јапанског аутора Јошинобу Јамаде се појављују неименована врста из рода Hyaenodon.

 У друштвеним играма и у видео-играма 
 У друштвеним играма 
У игри улога "Dungeons & Dragons" се међу многим бићима појављује и неименована врста из рода Hyaenodon.

 У видео-играма 
 У видео-игри "Ark: Survival Evolved" појављује се фиктивна врста из рода Hyaenodon, названа Hyaenodon dirus.
 У видео-игри "Jurassic World: The Game" се међу многим изумрлим животињама доступним у игри појављује и неименована врста из рода Hyaenodon''.

Види још 
 Класификација сисара
 Hyaenodontinae

Референце

Литература 

 J. Leidy (1857) "List of extinct Vertebrata, the remans of which have been discovered in the region of the Missouri River: with remarks on their geological age." Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia 9:89-91
 
 W. B. Scott (1892) "A revision of the North American Creodonta with notes on some genera which have been referred to that group." Proceedings of the Academy of Natural Sciences, Philadelphia 44:291-323
 O. P. Hay (1902) "Bibliography and Catalogue of the Fossil Vertebrata of North America." Bulletin of the United States Geological Survey 179:1-868
 C. W. Andrews (1906) "A Descriptive Catalogue of the Tertiary Vertebrata of Fayum, Egypt" 1-324
 W. B. Scott and G. L. Jepsen (1936) "The Mammalian Fauna of the White River Oligocene: Part I. Insectivora and Carnivora." Transactions of the American Philosophical Society 28(1):1-153
 R. J. G. Savage (1965) "Fossil Mammals of Africa: The Miocene Carnivora of East Africa." Bulletin of the British Museum (Natural History) Geology 10(8):241-316
 L. Van Valen (1966) "Deltatheridia, a new order of Mammals." Bulletin of the American Museum of Natural History 132(1):1-126
 P. E. Cray (1973) "Marsupialia, Insectivora, Primates, Creodonta and Carnivora from the Headon Beds (upper Eocene) of southern England." Bulletin of the British Museum (Natural History). Geology Series 23(1):1-102
 
 Doris Nagel1 and Michael Morlo (2003) "Guild structure of the carnivorous mammals (Creodonta, Carnivora) from the Taatsiin Gol area, Lower Oligocene of Central Mongolia" in: Reumer, J. W. F. & Wessels, W. (eds.) (2003) "Distribution and migration of tertiary mammals in Eurasia. A volume in honour of Hans de Bruijn", Deinsea 10: 419-429
 
 Katharina Bastl, Gina Semprebon, Doris Nagel (2012) "Low‐magnification microwear in Carnivora and dietary diversity in Hyaenodon (Mammalia: Hyaenodontidae) with additional information on its enamel microstructure". Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology s 348–349:13–20
 Floréal Solé, Valentin Fischer, Julien Denayer, Robert P. Speijer, Morgane Fournier, Kévin Le Verger, Sandrine Ladevèze, Annelise Folie & Thierry Smith (2020) "The upper Eocene-Oligocene carnivorous mammals from the Quercy Phosphorites (France) housed in Belgian collections", Geologica Belgica 24(1-2)

Спољашње везе 

 Ben G Thomas - "''Hyaenodon'''s Razor Jaws"

Hyaenodonta
Изумрли сисари Азије
Изумрли сисари Европе
Изумрли сисари Северне Америке